Протей (Proteus) може да се отнася за:
 Протей (митология)
 Син на Египет
 Цар на Египет
 Протей (спътник)
 Протей (зоология) – род саламандри